Die Saison 2013 der Volleyball-Weltliga war die 24. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 7. Juni und endete am 21. Juli. Zum ersten Mal nahmen 18 anstatt der bisherigen 16 Mannschaften teil. Russland gewann zum dritten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften ausgetragen. Im Unterschied zu früheren Ausgaben des Turniers traf dieses Jahr jede Mannschaft nur einmal auf jeden Gegner, wobei die drei Mannschaften mit höherer Platzierung in der Weltrangliste drei Heim- und zwei Auswärtsspiele hatten und die verbliebenen zwei Mannschaften zwei Heim- und drei Auswärtsspiele durchführten. Alle Gruppensieger und die Gruppenzweiten aus Gruppe A und B sowie der Gastgeber Argentinien qualifizierten sich für die Finalrunde. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wird vom 17. bis 21. Juli in Mar del Plata (Argentinien) ausgetragen.

Endstand

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2013
Weltliga
Sportsaison 2013